Эладио Сильвестр Граельс (; 18 ноября 1940, Сабадель), также известный как Эладио — испанский футболист, выступавший на позиции центрального защитника. Первые шаги как профессионального игрока в футбол делал в клубе второго дивизиона Кондал. Но больше всего известен своими выступлениями за испанскую «Барселону», где сыграл более трёхсот матчей за всё время. В её составе стал двукратным обладателем Кубка ярмарок и трёхкратным обладателем Кубка Испании. Под закат карьеры перешёл в команды второго дивизиона, Эркулес и Химнастик.

Участник Чемпионата мира 1966 в составе Сборной Испании.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения

Командные 
  «Барселона»
 Обладатель Кубка Испании (3): 1962/63, 1967/68, 1970/71
 Обладатель Кубка ярмарок (2): 1965/66, 1971

Примечания

Ссылки 
 Профиль на BDFutbol
 Статистика за национальную сборную
 Профиль на National Football Teams
 Архивы «Барселоны»
 Профиль игрока «Барселоны»
 Профиль на сайте FIFA 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Барселона»